Hackers ist der Titel verschiedener Werke: 

 Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Buch von 1984
 Hackers – Im Netz des FBI, Film